Stéphane Coqu (Croix, 8 januari 1982) is een Franse doelman. Coqu was eerste doelman bij de tweedeklasser  FC Brussels en stond dit seizoen zeventien keer onder de lat..

Statistieken

Coqu,Stéphane